Rüstenbach kann stehen für:
 Ober-Rüstenbach, Zinken der Gemeinde Lautenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Unter-Rüstenbach, Weiler der Gemeinde Lautenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg

 Rüstenbach (Rench), rechter Zufluss der Rench im Weiler Unter-Rüstenbach der Gemeinde Lautenbach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg